Ousman Sillah ist der Name folgender Personen:

* Ousman Sillah (Richter), gambischer Richter und Sportfunktionär 
 Ousman Sillah (Politiker), gambischer Politiker (PDOIS) 
 Ousman Sillah (Fußballspieler, I), gambischer Fußballspieler 
 Ousman Sillah (Fußballspieler, 1993) (* 1993), gambischer Fußballspieler 
 Ousman Sillah (Fußballspieler, 1994) (* 1994), gambischer Fußballspieler